Order Świętej Elżbiety (Portugalia)
 Order Świętej Elżbiety (Bawaria)

Zobacz też 
 Order Elżbiety (Austria)
 Krzyż Pamiątkowy Elżbiety (Rumunia)